Eisenmühle ist der Name folgender Orte:

 Eisenmühle (Illesheim), Ortsteil der Gemeinde Illesheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Eisenmühle (Obernzenn), Ortsteil des Marktes Obernzenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Eisenmühle (Gemeinde Seeham), Rotte in der Gemeinde Seeham, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

 Eisenmühle Oderwitz ist der Name einer ehemaligen Mühle und eines heutigen Museums zur Herstellung von Eisenpulver im Ortsteil Oderwitz der Gemeinde Elstertrebnitz in Sachsen.